Танец Ваджры (Танец Ваджра, Ваджрный танец, тиб. Дорджей кар (rdo rje'i gar), англ. Vajra Dance) – метод целостного и гармоничного развития человека. Впервые был представлен в 1990 году Учителем Дзогчена Чогьялом Намкаем Норбу (8 декабря 1938). Данный метод является частью серии учений Лонгсал, передаваемых Чогьялом Намкаем Норбу своим ученикам.

Особенности

В Дзогчен понятие «Ваджра» означает изначальное состояние бытия. Это знание изначальной  неотъемлемой природы каждого существа. Таким образом, Ваджрный Танец - это метод объединения нашей жизни с этим знанием и развития способностей к этому. В методе Ваджрного танца три составляющих человека – тело, жизненная энергия и сознание ( «тело, речь и ум») – объединяются со знанием данного состояния посредством применения движения и звука. Танец Ваджры  восстанавливает и гармонизирует естественное равновесие жизненной силы и энергии человека.

Танец Ваджры может применяться любым человеком независимо от духовных предпочтений, возраста и уровня физической подготовки. Он может быть как методом духовного самосовершенствования, так и методом поддержания физического и психического здоровья.

Танец имеет упорядоченную структуру движений и применяется на Мандале пяти цветов, которая представляет взаимосвязь внутреннего измерения человека и внешнего измерения мира. Существует три вида таких Мандал: Вселенной, Солнечной системы и Земли.

В настоящее время применяется три Ваджрных танца, осуществляемых на Мандале Земли. Максимальное количество участников на одной Мандале  – 12 человек: шесть мужчин и шесть женщин. Танец «Шесть пространств Самантабхадры» могут изучить все желающие, под руководством инструкторов Танца Ваджры, уполномоченных Чогьялом Намкаем Норбу.

Костюмы 

В сериях учений Лонгсал, передаваемых Чогьялом Намкаем Норбу, также существует описание костюмов, которые могут использоваться в практике Танца Ваджра. 

Костюмы для мужской партии (паво) и женской партии (памо) изготавливаются из шелка тех же цветов и оттенков, что и Мандала, но в других комбинациях, полных деталей и их точных значений.

Ссылки 
 Официальный сайт Танца Ваджры: https://web.archive.org/web/20110629001935/http://www.the-dance-of-the-vajra.org/en
 Международный институт Шанг-Шунг http://www.shangshunginstitute.org/
 Сайт Южного Кунсангара http://kunsangar.org/
 Московская Дзогчен Община «Ринченлинг» http://www.rinchenling.ru/
 Киевская Дзогчен Община «Ташилинг» http://www.dzogchen.kiev.ua/

Практики тибетского буддизма
Дзогчен